Knauth steht für:
 Ritter Knuth, ein deutsches altritterliches Geschlecht, siehe Knutonen

Knauth ist der Familienname folgender Personen:
 Alfons Knauth (* 1941), deutscher Romanist 
 Antonio Knauth (1855–1915), deutsch-US-amerikanischer Rechtsanwalt

 Franz Theodor Knauth (1803–1874), deutscher Kaufmann und Bankier
 Hans Knauth († um 1485), deutscher Ritter, Amtmann und Lehnsmann
 Hans Knauth (SA-Mitglied) (1892–1935), deutscher paramilitärischer Aktivist
 Joachim Knauth (1931–2019), deutscher Dramatiker und Essayist

 Konstantin Gottlieb Knauth (1814–1864), deutscher Arzt und Politiker, MdHdA

 Robert Knauth (1815–1892), deutscher Organist, Dirigent und Komponist, siehe Robert Franz
 Rudolf Knauth (1879–1963), deutscher Jurist
 Thorsten Knauth (* 1964), deutscher evangelischer Theologe

Siehe auch:
 Bankhaus Knauth, Nachod & Kühne, Privatbank in Leipzig und New York
 Gnauth
 Knaut
 Knauthe